Широкое — село в Татищевском районе Саратовской области в составе сельского поселения Идолгское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра поселка Татищево.

История
Село основано в конце XVIII  века. Покровская церковь построена в 1831 году (в 1931 году разобрана). На момент отмены крепостного права в селе насчитывалось 132 двора и 900 жителей, по данным переписи 1910 года 322 двора и 1720 жителей.  В советское время работал колхоз «Память Ильича».

Население 
Постоянное население составляло 783 человека в 2002 году (русские 89%) , 836 в 2010.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Память, гордость и культура села

Быт села

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Татищевского района